

Єлизаветинка — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область

Єлизаветинка — село, Адамовський район, Оренбурзька область
 Єлизаветинка — село, Великоберезниківський район, Мордовія
 Єлизаветинка — присілок, Юргамиський район, Курганська область